Frederik Frans af Mecklenburg-Schwerin henviser til:

 Frederik Frans 1. af Mecklenburg-Schwerin (1756-1837) – storhertug af Mecklenburg-Schwerin
 Frederik Frans 2. af Mecklenburg-Schwerin (1823-1883) – storhertug af Mecklenburg-Schwerin
 Frederik Frans 3. af Mecklenburg-Schwerin (1851-1897) – storhertug af Mecklenburg-Schwerin
 Frederik Frans 4. af Mecklenburg-Schwerin (1882-1945) – storhertug af Mecklenburg-Schwerin
 Frederik Frans af Mecklenburg-Schwerin (1910-2001) – arvestorhertug af Mecklenburg-Schwerin